Tigriopus är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Norman 1868. Tigriopus ingår i familjen Harpacticidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Hoppkräftor
Tigriopus